Бараба́ново — название населённых пунктов.

Россия 
 Барабаново — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Барабаново — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Барабаново — деревня в Емельяновском районе Красноярского края.
 Барабаново — посёлок в Каширском районе Московской области.
 Барабаново — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Барабаново — село в Белогорском районе Крыма.